Славянская и Херсонская епархия
 Горловская и Славянская епархия